Тяжёлые крейсера типа «Канариас» — единственный тип тяжёлых крейсеров испанского военно-морского флота. Всего были построены 2 корабля: «Канариас» () и «Балеарес» (). Постройка третьего крейсера «Ferrol» отменена в 1929 году.

История создания 
Тяжёлые крейсеры «вашингтонского» типа были заказаны для испанского флота по королевскому декрету от 13.7.1926 года. Испания не участвовала в подписании Вашингтонского морского соглашения, но сочла для себя выгодным использовать установленные этим соглашением нормы для крейсеров.

Конструкция 
Конструкция базировалась на конструкции британских тяжёлых крейсеров типа «Кент» и по проекту британского инженера Д. Эйнкорта. Корабли имели мощное вооружение и современную энергетическую установку, а их зенитная артиллерия была самой сильной во всём испанском флоте, но броневая защита крейсеров была весьма несовершенной.

Служба 

«Канариас» — заложен 15 августа 1928 г., спущен 28 мая 1931 г., вошёл в строй 18 сентября 1936 г. Служил флагманским кораблём франкистского флота и потопил 34 корабля и судна, включая республиканский эсминец «Альмиранте Фернандис» и советский транспорт «Комсомол». Исключён из состава флота в 1975 г., в 1977 г. продан для разделки на металл.

«Балеарес» — заложен 15 августа 1928 г., спущен 20 апреля 1932 г., вошёл в строй в конце 1936 г., потоплен 6 марта 1938 г. у м. Палос.

6 марта 1938 года к северо-востоку от Картахены близ мыса Палос произошёл бой между эскадрами сторонников Франко — крейсеры «Балеарес», «Канариас», «Альмиранте Сервера» и 4 эсминца и Республиканским флотом — крейсеры «Либертад», «Мендес Нуньес» и 9 эсминцев.

В 0.40 эсминец республиканцев «Санчес» обнаружил франкистские корабли и, сообщив об этом флагману, дал по ним двухторпедный залп. Атака оказалась безуспешной.

В 2.15 республиканские эсминцы «Санчес», «Антекера» и «Лепанто» выпустили соответственно 4, 5 и 3 торпеды по вражеским крейсерам, а «Либертад» вступил в артиллерийскую перестрелку с «Балеаресом» и «Канариасом». Три торпеды «Санчеса» угодили в «Балеарес». Одна торпеда «Лепанто» попала в «Канариас».

Флагманский крейсер «Балеарес» затонул. Франкистская эскадра вышла из боя. «Балеарес» стал первым в истории «вашингтонским крейсером», уничтоженным в бою.

Оценка проекта

Примечания

Литература 
 Ненахов Ю. Ю. Энциклопедия крейсеров 1910—2005. — Минск, Харвест, 2007.
 Патянин С. В. Дашьян А. В. и др. Крейсера Второй мировой. Охотники и защитники — М.: Коллекция, Яуза, ЭКСМО, 2007.
 Кузнецов Н. Г. Испанский флот в борьбе за Республику. // Военно-исторический журнал. — 1962. — № 3. — С.53—72.
 Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1922—1945.- Annapolis, Maryland, U.S.A. : Naval Institute Press, 1996.
 M. J. Whitley. Cruisers of World War Two. An international encyclopedia. — London, Arms & Armour, 1995.
 Smithn P.C. Dominy J.R. Cruisers in Action 1939—1945. — London: William Kimber, 1981.

Тяжёлые крейсера типа «Канариас»